Kvarnören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kvarnören, Nagu, Åboland,

Sverige 

 Kvarnören, Kalix kommun, ö och fyr, 

Robotskapade Finlandförgreningar